Archangel (album Two Steps from Hell)
 Archangel (album Soulfly)
 Archangel (gra komputerowa)
 Archanioł